Seznam polkov z zaporedno številko 146.

Seznam 
 Pehotni
 146. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 146. strelski polk (ZSSR)
 146. strelski polk (Wehrmacht)
 146. pehotni polk (Wehrmacht)
 146. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 146. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 146. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 146. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 146. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 146. artilerijski polk (Wehrmacht)
 146. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi